Jasenica est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Jasenica, un village situé dans la municipalité de Bosanska Krupa, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Jasenica, un village situé dans la municipalité de Čapljina, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Jasenica, un village situé dans la municipalité de Gradačac, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Jasenica, un village situé dans la municipalité de Modriča et dans la République serbe de Bosnie ;
Jasenica, un village situé sur le territoire de la Ville de Mostar, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Jasenica, un village situé dans la municipalité de Srebrenik, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Jasenica, un village situé dans la municipalité de Zvornik et dans la République serbe de Bosnie ;
en Serbie
la Jasenica, une rivière, affluent gauche de la Velika Morava ;
Jasenica, un village situé dans la municipalité de Negotin, district de Bor ;
Jasenica, un village situé sur le territoire de la Ville de Valjevo, district de Kolubara ;
Jasenica, un village situé dans la municipalité de Žitorađa, district de Toplica.
en Slovaquie
 Jasenica, un village du district de Považská Bystrica;
 Oravská Jasenica, un village du district de Námestovo.